Korom ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Korom (* 1964), ungarischer Offizier des Heeres und Befehlshaber der ungarischen Streitkräfte
 Mihály Korom (1927–1993), ungarischer Politiker